Кастельно:

Персоналии 
 Кастельно, Ноэль де (1851—1944) — французский военный деятель, дивизионный генерал, участник франко-прусской войны и Первой мировой войны.
 
 Пьер де Кастельно (?—1208) — французский монах-цистерцианец, папский легат.

Административно-территориальные единицы 
 Кастельно-Барбаран — коммуна во Франции, департамент Жер
 Кастельно-д’Англес — коммуна во Франции, департамент Жер
 Кастельно-д’Арбьё — коммуна во Франции, департамент Жер
 Кастельно-де-Брассак — коммуна во Франции, департамент Тарн
 Кастельно-де-Левис — коммуна во Франции, департамент Тарн
 Кастельно-д’Озан — коммуна во Франции, департамент Жер
 Кастельно-д’Эстретефон — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Кастельно-Пикампо — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Кастельно-Ривьер-Бас — кантон во Франции, департамент Верхние Пиренеи
 Кастельно-Ривьер-Бас — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи
 Кастельно-сюр-л’Овиньон — коммуна во Франции, департамент Жер

Прочее 
 Замок Кастельно — средневековая крепость во французской коммуне Кастельно-ла-Шапель департамента Дордонь.